Il doppio del torneo di tennis Lubbock Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Drake e Scott Lipsky che hanno battuto in finale Goran Dragicevic e Mirko Pehar 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Drake /  Scott Lipsky (Campioni)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (semifinali)

 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (finale)
 Amer Delić /  Robert Kendrick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2006